Kvadráns, negyed
Kvadráns, csillagászati műszer
Kvadráns, földrajzi szakszó
Kvadráns, a Tejútrendszer valamelyik negyede a Star Trek univerzumban
Kvadráns, fogászati szakszó, a fogsor negyede